Вышна-Яблонка () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1436 года.

География 
Село расположено в северо-восточной части края, в долине реки Рьеки, вблизи государственной границы с Польшей, при автодороге . Абсолютная высота — 371 метр над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 24,83 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Вышна-Яблонки составляла 65 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Достопримечательности 
 Грекокатолическая церковь святых Петра и Павла, 1766 г.
 Православная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, 2002 г.

Примечания 

Населённые пункты Словакии